Le tournoi de Cincinnati est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1970 se dispute du 19 au .

Rosie Casals remporte le simple dames. En finale, elle bat Nancy Richey.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Gail Sherriff.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Cincinnati

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1970
Cincinnati
Tennis aux États-Unis en 1970
Tennis en juillet 1970